Köllő Miklós (1861–1900) szobrász
 Köllő Miklós (1928) dramaturg, forgatókönyvíró, producer
 Köllő Miklós (1946) pantomimművész, rendező, koreográfus